Люби́тов () — село на Украине, находится в Ковельском районе Волынской области.

Код КОАТУУ — 0722184001. Население по переписи 2001 года составляет 1436 человек. Почтовый индекс — 45063. Телефонный код — 3352. В центре села бессточный водоём — Любитовское озеро.

Известные уроженцы 
 Пидгирский, Самуил Максимович (1888—1945) — украинский общественно-политический деятель, адвокат, редактор.

Адрес местного совета 
45063, Волынская область, Ковельский р-н, с. Любитов

Галерея

Ссылки 
 Учётная карточка на сайте Верховной рады 

Населённые пункты Ковельского района